-{CNSA}- (или КНСА) може да буде:
 Кинеска национална свемирска администрација (), национална свемирска агенција Народне Републике Кине

 Кинеска национална школа администрације (), институција за обуку кинеских владиних званичника

 Национални комитет за помоћ и храну (), хуманитарна организација у Белгији током Првог светског рата

 Канадска асоцијација студената за пружање неге ()
 Калифорнијска асоцијација студената за пружање неге ()